Unterseeboot 62 ou U-62 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 62, sous-marin de type U 57 de la Kaiserliche Marine, a été commandé en 1916 et qui s'est rendu le  et démoli à Swansea en 1922.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-62, un sous-marin de type UB III lancé en 1917, et qui s'est rendu le  et démoli à Bo'ness en 1920–21.
UC-62, un sous-marin de type UC II lancé en 1916, et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 62, un sous-marin de type II.C, qui a été lancé en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930